Francesc Torres i Ferrer, lexicògraf i traductor català
 Francesc Torres i Monsó (n. 1922), escultor català
 Francesc Torres i Iturrioz (n. 1948), artista plàstic català
 Francesc Torres Torres, (Sant Joan de Labritja, Eivissa, 1962), actual rector de la UPC